

Geografia 

 Balsas (Brasile) comune brasiliano dello stato del Maranhão
 Balsas (Ecuador) comune dell'Ecuador capoluogo del Cantone di Balsas

Fiumi 
 Balsas (fiume) fiume del Messico
 Rio das Balsas, fiume del Brasile